Banfield je selo u pokrajini Buenos Aires, koje se nalazi 14 km južno od Buenos Airesa.

Nastalo je 1880-ih godina zahvaljujući željezničkoj postaji iz 1873., imenovanoj prema britanskom željezničkom poduzetniku Edwardu Banfieldu. 

U ovom selu je sjedište nogometnog kluba Banfield, utemeljenog 1896. godine.

Naselja u Argentini